Der Name Seawalk steht für:
 einen ausklappbaren Schwimmanleger im Hafen von Geiranger
 eine seitlich am Kreuzfahrtschiff Regal Princess angebrachte Glasterrasse 40 Meter über dem Meer